Чемпіонат Казахстану з футболу 2018 — 27-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вп'яте поспіль здобула Астана.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Хет-трики

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/20 листопада 2018

|}

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 

2018
Казахстан
2018 у Казахстані